Westenburg (geslacht), een Nederlandse familie
Westenburg (kasteel), een voormalig Nederlands kasteel